Бу́рхард (; погиб ) — герцог Тюрингии и Сорбской марки с 892 года. Предполагаемый предок Веттинов по мужской линии.

Биография

Правление 
В Тюрингии и Сорбской марке Бурхард сменил Поппо II в 892 году. Причины, по которым Поппо был смещён, не известны. Бурхард был последним из правителей Тюрингии, кто носил титул герцога.

В 908 году во главе большой армии Бурхард выступил против венгров. 3 августа в Саксонии вблизи Эйзенаха состоялось сражение, в котором Бурхард потерпел поражение и был убит. Вместе с ним погибли граф Эгино II и епископ Вюрцбурга Рудольф I.

У Бурхарда было двое сыновей — Бурхард и Бардо, которых в 913 году изгнал из Тюрингии король Генрих I Птицелов.

Родство с Веттинами 
Есть мнение, что герцог Бурхард был предком Веттинов. Возможно, один из его сыновей был отцом Деди — графа в Гассегау. Тот же, в свою очередь, был отцом Дитриха — первого достоверно известного представителя рода Веттинов.

Примечания

Литература 
 Posse, Otto. Die Wettiner. Genealogie des Gesammthauses Wettin. Leipzig 1897

Герцоги Тюрингии
Правители Европы IX века
Правители Европы X века
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Персоналии:Период Каролингов
Персоналии Восточно-Франкского королевства IX века
Персоналии Восточно-Франкского королевства X века